Deze hits waren in 2020 Alarmschijf op Qmusic:

Statistieken 

Muziek in 2020
2020